Cyematidae är en familj av fiskar. Cyematidae ingår i ordningen Saccopharyngiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyematidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cyematidae